Поли́йирос () — малый город в Греции на полуострове Халкидики. Административный центр общины Полийирос и периферийной единицы Халкидики в периферии Центральная Македония. Расположен на высоте 440 м над уровнем моря у подножия горы Холомондас, в 65 километрах от города Салоники. Население города — 6121 человек по данным переписи 2011 года. Основное занятие жителей — земледелие и животноводство. Центр туризма на севере Греции.

Полийирос — центр Кассандрийской митрополии Элладской православной церкви.

История 

Предполагают, что на месте Полийироса находилась античная  (). Руины древнего города находятся в 6 км к юго-западу.

Впервые упоминается город в 1080 году в правление Никифора III Вотаниата.

В византийский период (ранее 1097 года) здесь основано подворье Иверского монастыря. В османский период Полийирос был одним из 15 поселений, входивших во владения валиде-султан и поэтому пользовавшихся рядом привилегий.

Полийирос был разрушен турками во время восстания под руководством Эммануила Паппаса и второй раз в 1845 году во время восстания под руководством Цамиса Каратасоса.

В 1870 году в Полийирос перенесена кафедра Кассандрийской митрополии из Валты (ныне Касандрия). Кафедральный храм — , построенный в 1836 году на месте храма Харалампия, сожжёного турками в 1821 году.

В ходе Балканских войн освобождён 2 ноября 1912 года и присоединён к Греции.

В 1963 году основан мужской монастырь Успения Пресвятой Богородицы в Полийиросе.

Сообщество Полийирос 
Сообщество Полийирос () создано в 1918 году (). В сообщество входят 3 населённых пункта. Население 7459 человек по переписи 2011 года. Площадь 199,383 квадратного километра.

Население

См. также 
 Археологический музей Полийироса

Примечания 

Столицы номов Греции
Центральная Македония